Montclar (municipi del Berguedà)
 Montclar (Alps de l'Alta Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Montclar (Aude), municipi de França al departament de l'Aude (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Montclar (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Montclar (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Montclar (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Montclar (Pontils), muntanya al municipi de Pontils a la comarca de la Conca de Barberà 
 Montclar d'Armanhac, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Montclar d'Urgell, poble al nord-oest de la comarca de l'Urgell
 Montclar de Carcin, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Montclar de Comenges o Montclar-de-Comminges , municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Montclar de Lauragués o Montclar-Lauragais , municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Montclar-sur-Gervanne, municipi francès al departament de la Droma 
 Montclar sus l'Òssa, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 El Montclar, muntanya al municipi de Santa Cristina d'Aro a la comarca del Baix Empordà 
 Cantó de Montclar, cantó francès al districte de Vilanuèva d'Òlt (departament d'Òlt i Garona) 
 Cantó de Montclar de Carcin, cantó francès al districte de Montalban (departament dels Tarn i Garona) 
 Castell de Montclar, edifici al poble de Montclar d'Urgell 
 Castell de Montclar (Pontils), edifici al cim de la serra del Montclar, al terme de Pontils 
 Mina de Montclar, túnel hidràulic a Montclar d'Urgell 
 Riera de Montclar, curs d'aigua afluent de la conca del cardener
 Serra de Montclar, serra repartida entre les comarques de la Noguera, l'Urgell i la Segarra 
 Baronia de Montclar
 Vescomtat de Montclar